Луонго () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Луонго, Массимо (род. 1992) — австралийский футболист, полузащитник.
 Луонго, Роберто (род. 1979) — профессиональный канадский хоккеист, вратарь.